Чемпионат СССР по футболу в группе «В» был разыгран среди десяти команд. Победителем в группе «В» стало одесское «Динамо» Одесса, которое получило путевку в группу «Б». А горьковское «Динамо» должно было опуститься в группу «Г». Однако после расширения в 1938 году группы «А» до 26 команд большая часть клубов группы «В» оказались в группе «А» (одесское «Динамо», киевский «Локомотив», сталинский «Стахановец», тбилисский «Локомотив», харьковские «Спартак» и «Сельмаш»).

Итоговая таблица

Матчи

Ссылки 
 На www.rsssf.com

Примечания 

Чемпионат СССР по футболу 1937
1937